Международный аэропорт Бауэрфилд, также известный как Международный аэропорт Порт-Вила  — коммерческий аэропорт столицы Вануату города Порт-Вила.

Аэропорт также носит имя летчика-истребителя Гарольда У. Бауэра.

Аэропорт занимает небольшую площадь, однако его взлётно-посадочная полоса способна принимать дальнемагистральные лайнеры класса Boeing 767 и Airbus A330. Является главным транзитным узлом (хабом) национальной авиакомпании Air Vanuatu.



Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 

Аэропорты Вануату
Аэропорты, названные в честь людей